est un mot anglais signifiant « piégé ». Il peut faire référence à :

Roman 

 , roman de , publié en 2002 ;
 , roman de Kevin Hearne, publié le .

Musique

Album 

 , album de Rage, sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tupac Shakur présente sur l'album 2Pacalypse Now sorti le .

Télévision

Téléfilm 
 Trapped, un téléfilm américain de Frank De Felitta diffusé le  sur ABC ;
 , titre original de Deux femmes en danger, téléfilm américain de Rex Piano, diffusé en 2006.

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur , puis  ;

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur  ;
 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur  ;
  (), série télévisée islandaise diffusée depuis le  sur .

Cinéma 
 , film américain de Bruce M. Mitchell sorti en 1931 ;
 , titre original du Traquenard, film américain de Richard Fleischer sorti en 1949 ;
 , film américano-canadien de William Fruet sorti en 1982 ;
 , titre original de Mauvais Piège, film américain de Luis Mandoki sorti en 2002 ;
 , titre anglais de , film iranien de Parviz Shahbazi sorti en 2013 ;
 , documentaire américain de Dawn Porter sorti en 2016.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre